

Geografia 
 Matsubara – città giapponese della prefettura di Ōsaka

Persone 
 Hidenori Matsubara – character designer e animatore giapponese
 Ken Matsubara – calciatore giapponese
 Kō Matsubara – calciatore giapponese
 Masayuki Matsubara – ex lottatore giapponese specializzato nella lotta libera
 Rie Matsubara – ginnasta giapponese
 Yoshika Matsubara – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese

Altro 
 Sociedade Esportiva Matsubara – società calcistica con sede a Cambará, Stato del Paraná, Brasile